Ялуцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ялуцевичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Ялуцевичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.